Ива́н Еро́хин:
 Ерохин, Иван Васильевич — советский и российский военный деятель и военный теоретик, профессор.
 Ерохин, Иван Евстигнеевич (1903—1996) ― советский дважды кавалер ордена «Знак Почёта», начальник отделения деревообрабатывающего цеха завода ЗИЛ.
  (1917—2003) — советский футболист и тренер.